Hafen von Dili steht für:

 Hafen von Dili (Motael), der alte Hafen im Stadtteil Motael der Stadt Dili, Osttimor
 Hafen von Dili (Tibar), der neue Hafen der Stadt Dili in der Bucht von Tibar, Osttimor